Gerald Grosvenor pode se referir a:
 Gerald Grosvenor, 4º Duque de Westminster
 Gerald Grosvenor, 6º Duque de Westminster

Desambiguações de antropônimos